Godzisz (imię)

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Godzisz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew 
 Godzisz – przysiółek wsi Bierwce w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk